Метвайлер () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Биркенфельд. Подчиняется управлению Баумхольдер.  Население составляет 264 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,50 км². Официальный код  —  07 1 34 054.

География

Местоположение 
Муниципалитет располагается в Вестрихе, историческом регионе, который охватывает территории Германии и Франции. 47% территории муниципального района занимают леса.

Соседние муниципалитеты 
Метвайлер граничит на севере с городом Баумхольдер, на юго-востоке с коммуной Таллихтенберг, на западе с коммуной Бершвайлер-Баумхольдер и Форен-Линден.

Политика

Муниципальный совет 
Совет состоит из 6 членов, которые избираются по мажоритарной избирательной системе, мэр является председателем совета.

Культура
Каждый год проводятся престольный праздник и Брюнненфест («Фестиваль фонтанов»).

Примечания 

Города Рейнланд-Пфальца